Пещера Сквозная:

 Пещера Сквозная (Адыгея)
 Пещера Сквозная (Донецкая область)